Пиндун:

 Пиндун — город на Тайване, административный центр одноименного уезда.
 Пиндун — один из уездов провинции Тайвань Китайской республики.